Чёрная сопка, или Карата́г (от  — черный, тағ — гора) — вершина в Берёзовском районе Красноярского края. Абсолютная высота — 688,7 метра над уровнем моря. Расположена в непосредственной близости от Красноярска. Хорошо видна из многих районов города.

Описание 
Гора Черная Сопка — потухший вулкан и самая высокая точка Торгашинского хребта. Чёрная сопка — субвулканическая интрузия, являющая собой шток раннедевонского, согласно принятым данным, возраста. Не является действующим вулканом. На Чёрной сопке есть месторождение диорита, однако ныне массив горы Чёрная сопка и прилегающая к нему территория признана памятником природы краевого (регионального) значения.

Природа 
Чёрная сопка находится в центре пересечения Европейско-Обской и Восточно-Сибирской зоогеографической подобластей, а также Алтае-Саянской горной тайги, лесостепи Красноярской котловины и подзоны южной тайги Сибири. Флора насчитывает тысячу тридцать семь видов высших сосудистых растений, двести шестьдесят видов мохообразных; более ста пятидесяти видов относится к категории особо охраняемых. Фауна представлена пятьюдесятью восемью видами млекопитающих.

Населенные пункты 
У подножия сопки расположены пригородные сёла Лукино, Зыково, Кузнецово.

Культура 
После окончания Второй мировой войны сопка — предмет почитания пленных японцев, которым она напоминала родную Фудзияму.
Существует легенда о кладе, спрятанном в районе Чёрной сопки. По другим легендам, на сопке есть Шаманское дерево, обладающее магическими свойствами.

Галерея

Литература 
 Величко М. Ф. Маленькие путешествия вокруг большого города. — Красноярск: Кн. изд-во, 1989. ISBN 5-7479-0148-6
 Парначёв В. П., Макаренко Н. А., Динер А. Э.,. Изох А. Э, Косоруков А. П., Лавренчук А. В., Метелкин Д. В., Михальцов Н. Э. Черносопкинский массив — эталон черносопкинского сиенит-щелочно-габброидного комплекса (Восточный Саян) — Красноярск: КНИИГиМС, 2002.

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы по алфавиту
Горные вершины Красноярского края